Распу́тін — російське прізвище.

Персоналії 
 Распутін Валентин Григорович (1937–2015) — радянський російський письменник-«деревенщик» націоналістичного напрямку.
 Распутін Григорій Юхимович (1869–1916) — наближений до сім'ї останніх Романових «старець»-авантюрист.

Кінофільми 
 «Распутін та імператриця» (, 1932, США) — художній фільм режисера Річарда Болеславського з Джоном Беррімором в головній ролі.
 «Распутін» (, 1983, ФРН) — еротико-порнографічний фільм режисера Ернста Хофбауера з Александером Конте в головній ролі.
 «Распутін» (, 1996, США) — художній фільм режисера Улі Еделя з Аланом Рікманом в головній ролі
 «Распутін» (, 2011, Франція) — художній фільм режисера Жозе Дайана з Жераром Депардьє в головній ролі

Інше 
 «Rasputin» — горілка німецької фірми BERENTZEN-Gruppe AG

Російські прізвища